Павел Кохоут (, род. 20 юли 1928, Прага, Чехословакия) – чешки и австрийски писател, драматург, публицист и поет, участник в движението „Пражка пролет“, една от най-знаменателните и спорни личности на съвременната чешка литература. Описван като „ярък сталинист през 1950-те години, комунист-реформатор през 1960-те, дисидент през 1970-те, емигрант през 1980-те“, Кохоут получава най-голяма популярност в германоезичните страни.

Избрано творчество 

Липсва официална информация дали авторско творчество на Павел Кохоут е поставяно на българска сцена.

Източници

Външни препратки 

 

Чешки писатели
Чешки поети
Чешки драматурзи
Чехословашки политици
Правозащитници
Чехословашки дисиденти
Родени в Прага